Saglawi peut désigner : 

Une lignée de chevaux arabes, voir Saglawi (cheval)
Georges de Sagla, en guèze Giyorgis Säglawi